Paweł Wołłowicz – biskup łucki
 Paweł Wołłowicz – podskarbi nadworny litewski, podkomorzy grodzieński